Аројо Секо де Ариба има више значења:

 Аројо Секо де Ариба (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Секо де Ариба (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику